Серге́й Алекса́ндрович Соловьёв (25 августа 1944, Кемь,  Карело-Финская ССР, СССР — 13 декабря 2021, Москва, Россия) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, педагог; народный артист Российской Федерации (1993), лауреат Государственной премии СССР (1977) и премии Ленинского комсомола (1975).

Биография 

Сергей Соловьёв родился 25 августа 1944 года в городе Кемь Карело-Финской ССР в семье полковника НКВД (в органах с 1934 года). Его отец — Соловьёв Александр Дмитриевич (1905—1956) был начальником особого отдела НКВД одной из частей Карельского фронта. Мать — Нифонтова Калерия Сергеевна (1922—2001), участница Великой Отечественной войны, служащая.

До шести лет жил в Северной Корее, куда после Великой Отечественной войны направили его отца. В 1950-х годах семья переехала в Ленинград.

В 14 лет играл в спектакле «Дали неоглядные» по пьесе Н. Е. Вирты в БДТ. На роль мальчика юного Серёжу пригласил Игорь Владимиров (работавший в то время режиссёром-стажёром в БДТ и поставивший спектакль совместно с режиссёром Р. А. Сиротой), встретив его случайно на Невском проспекте. Премьера состоялась 15 ноября 1958 года.

Вместе с одноклассником Львом Додиным занимался в Театре Юношеского Творчества (ТЮТ) при Ленинградском дворце пионеров под руководством Матвея Дубровина.

В 1960—1962 годах Сергей Соловьёв работал на Ленинградском телевидении в качестве рабочего.

Окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская М. Ромма и А. Столпера).

В 1969 году начал работать на «Мосфильме», дебютировав как режиссёр в том же году двумя новеллами по рассказам Чехова в киноальманахе «Семейное счастье».

На Высших курсах сценаристов и режиссёров с начала 1980-х годов читал лекции по кинорежиссуре, в 1982—1984 годах руководил мастерской детского фильма.

Член жюри Венецианского кинофестиваля в 1981 и 1987 годах.

В 1996 году был режиссёром тура предвыборной кампании Бориса Ельцина под названием «Голосуй, или проиграешь».

До последних дней жизни преподавал во ВГИКе на режиссёрском факультете, руководил режиссёрской и актёрской мастерскими, был профессором.

В 2002 году выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом.

С января 2019 года — руководитель «Театра-студии САС» в Москве.

Скончался 13 декабря 2021 года в Москве на 78-м году жизни от инфаркта. Отпевание прошло 16 декабря в церкви Иоанна Богослова на Бронной. Похоронен на Троекуровском кладбище рядом с родителями и сыном.

Личная жизнь 
Первая жена — Екатерина Васильева (род. 1945), актриса.

Вторая жена — Марианна Кушнерова (род. 1954), актриса, киновед. Сын Дмитрий (6 октября 1974 — 12 февраля 2018), актёр, продюсер. Снялся в главной роли в фильме отца «Нежный возраст».

Третья жена — Татьяна Друбич (род. 1960), актриса; зарегистрировали брак в 1983 году, в 1989 году развелись. Дочь Анна Друбич (род. 27 июня 1984), композитор, пианистка. Живёт в Лос-Анджелесе (США).

Творчество

Первая трилогия 
В начале своей карьеры Сергей Соловьёв снял трилогию «Сто дней после детства» (1975) / «Спасатель» (1980) / «Наследница по прямой» (1982). Эти лирические фильмы повествуют о первой подростковой любви, в них звучит музыка Исаака Шварца.

Вторая трилогия 
Соловьёв создатель трилогии «Асса» (1987) / «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989) / «Дом под звёздным небом» (1991). В этих фильмах запечатлена атмосфера последних лет существования СССР. Фильм «Асса» 1987 года стал одним из ярких событий в культурной жизни СССР времён Перестройки и «культовым» для советского рок-движения, благодаря использованию в звуковой дорожке композиций групп «Аквариум», «Кино», «Браво» и участию в фильме Виктора Цоя, исполнившего хит «Мы ждём перемен!» в финале фильма.

Третья трилогия 
Позже Сергей Соловьёв также объединил свои фильмы «Асса», «2-Асса-2» (2008) и «Анна Каренина» (2009) в трилогию. Фильм «2-Асса-2» стал продолжением ленты «Асса» и своеобразным полнометражным «трейлером» к «Анне Карениной», с которой связан по смыслу. «Анна Каренина», снимавшаяся довольно продолжительное время, существует в двух вариантах — как полнометражный кинофильм и пятисерийный телевизионный сериал. Сам режиссёр говорил, что два варианта «Анны Карениной» — это два разных фильма.

Сотрудничество с актёрами 
Сергей Соловьёв известен как режиссёр, у которого была своя актёрская «обойма». Целый ряд актёров снимался у него неоднократно. Музой режиссёра во многих фильмах, начиная с картины «Сто дней после детства», была Татьяна Друбич. Можно также отметить творческие отношения с Людмилой Савельевой, Светланой Тормаховой, Александром Башировым, Александром Абдуловым, Ильёй Ивановым, Александром Збруевым.

Фильмография

Театральные постановки 
 1993 — Дядя Ваня (Малый театр)
 1994 — Чайка (Театр «Содружество актёров Таганки»)

Литература 
Выпустил три тома своих воспоминаний:
 Том 1 «Начало. То да сё…»
 Том 2 «Ничего, что я куру?»
 Том 3 «Слово за слово».
 Сборник собственных сценариев «2-INFERNO-2».
 Жизнь со скоростью 1/100 секунды

Авторские программы на телевидении 
 «SAS» (1990-е годы, РТР)
 «САС. Те, с которыми я…» (2010—2021, «Культура»)

Награды и звания 

Государственные награды:
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (31 декабря 1976) — за заслуги в области советского киноискусства
 Народный артист Российской Федерации (16 декабря 1993) — за большие заслуги в области киноискусства
 Благодарность президента Российской Федерации (11 июля 1996) — за активное участие в организации и проведении выборной кампании президента Российской Федерации в 1996 году
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (21 декабря 2005) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность
 Благодарность президента Российской Федерации (6 августа 2009) — за большой вклад в развитие отечественного кинематографического искусства и многолетнюю творческую деятельность
 орден Дружбы (6 декабря 2019) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Другие награды, премии, поощрения и общественное признание:
 1972 — Станционный смотритель — Гран-при Венецианского фестиваля телевизионных фильмов
 1975 — Сто дней после детства — «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру, Берлинский кинофестиваль; Государственная премия СССР, Премия Ленинского комсомола
 1980 — Спасатель — Special Jury Citation, Венецианский кинофестиваль
 1986 — Чужая белая и рябой — Специальный приз жюри, Венецианский кинофестиваль
 1983 — Наследница по прямой — Золотая медаль, кинофестиваль детских фильмов в Салерно, Италия
 1987 — Асса — Специальный приз жюри на МКФ в Сан-Себастьяне
 2009 — На Ереванском международном кинофестивале «Золотой абрикос» был удостоен специальной премии «мастер своего дела»
 2016 — Приз за вклад в мировой кинематограф на ММКФ

Память 
Творчеству и памяти кинорежиссёра посвящены документальные фильмы и телепередачи:
 «Сергей Соловьёв. „В поисках натуры“» («Первый канал», 2009)
 «Сергей Соловьёв. „АССА — пароль для своих“» («Первый канал», 2019)

Примечания

Ссылки 

 Режиссёр Сергей Соловьёв: «Я дрался с Ким Чен Иром» // «Новые известия»: газета. — 2007. — 21 февраля.
 Сергей Соловьёв: Профиль на сайте журнала «Сеанс»
 «Облако Таня» — Сергей Соловьёв о Татьяне Друбич // Из книги «Асса» и другие сочинения этого автора.
 «Спасатель»: киносценарий Сергея Соловьёва
 Соловьёв С. А. «Странный Тургенев». Метафизика любви. Размышления на полях // Искусство кино. — 1998. — № 10.
 Авторская программа Сергея Соловьёва «САС. Те, с которыми я…»
 
 

Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа
Персоналии:Мосфильм
 
Лауреаты премии «Серебряный медведь»
Почётные члены РАХ
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров
Академики Национальной академии кинематографических искусств и наук России
Выпускники Театра юношеского творчества
Члены Совета при Президенте РФ по культуре и искусству
Телеведущие канала «Россия-Культура»
Преподаватели ВГИК
Призёры «Кинотавра»
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Похороненные на Троекуровском кладбище